Regionalna nogometna liga Bosne i Hercegovine - Sjeverna skupina ("Regionalna nogometna liga BiH - Sjever") je bila jedna od dvije skupine "Regionalne nogometne lige BiH" i liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1981./82.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Sloboda" iz Bosanskog Novog.  
Za sezonu 1982./83. "Regionalna liga BiH - Sjever" je reformirana te podijeljena na dvije nove skupine "Regionalne lige BiH" - "Zapad" (meeđuopćinski savezi Banja Luka i Bihać) te "Sjever" (međuopćinski savezi Brčko, Doboj i Tuzla).

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Republička liga BiH 1981./82.
 Regionalna liga BiH - Jug 1981./82.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014, , str. 152-153 
 Limun Papić: Banjalučki sportski klub : "BSK" : 1932-1982, Banja Luka, 1983., UDK: 061.237(497.15 Banja Luka):796.332"1932/1982", str. 163-165 
 Sportske novosti, 1982. godina 
 forum.sportsport.ba, "Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine", (prema različitim izvorima), objava od 2. travnja 2011., preuzeto 14. travnja 2020. 
  

1981-82 Sjever
 Sjever 
1981-82 2 Sjever